Miejscowości w Polsce:
 Ślepkowo Królewskie
 Ślepkowo Szlacheckie

Linki zewnętrzne